Аман,Гаман син Геммедати, агагія () — персонаж Старого Завіту, один з героїв, пов'язаний з єврейським святом Пурім. Детально історія Амана викладена в одній з книг Біблії — Книзі Естери.

Аман називається агагій, оскільки він був нащадком Агага, царя амалекітян, залишеного живим єврейським царем Саулом.
Перський цар Артаксеркс призначив Амана найвищим урядовцем, перед яким повинні всі схиляти голову. Аман стає украй роздратований тим, що Мордехай — двоюрідний брат Есфір, у домі якого вона виросла, відмовлявся схилятися перед ним. Інтригами Аман домігся згоди царя на знищення всього єврейського народу.

Дізнавшись про це, Мордехай зажадав від Есфіри, щоб та заступилася перед царем за свій народ. Всупереч суворому придворному етикету, порушення якого загрожувало їй втратою свого становища і самого життя, Есфіра з'явилася до Артаксеркса без запрошення і переконала його відвідати підготовлений нею бенкет, під час якого й звернулася до нього з проханням про захист євреїв.

Дізнавшись про інтриги Амана, Артаксеркс наказав повісити його на тій же шибениці, яку він приготував для Мордехая. Також до указу про винищення євреїв був розісланий новий указ: про право їх противитися виконанню попереднього. В результаті євреї зі зброєю в руках повстали на захист свого життя і знищили безліч ворогів, у тому числі десятьох синів Гамана. На згадку про це у євреїв було започатковано свято Пурім.

Аман в єврейській традиції стає символом антисеміта, що ненавидить єврейський народ і замислює його смерть.

Див. також 
Книга Естери

Посилання 
Гаман  // 
 Книга Естери. Біблія у перекладі Івана Хоменка
 Haman у bibelwissenschaft.de

Джерела 
 Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Видавництво отців Василіан «Місіонер», 2005.

Особи Старого Завіту